Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hambledon :
 le  est  un dragueur de mines  de la classe Hunt lancé en 1917 et vendu en 1922 ;
 le  est  un destroyer d'escorte de la classe Hunt en service de 1940 à 1945 qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Hambledon